

Sciences et techniques 
 En astronautique, le basculement est l'inclinaison progressive d'un véhicule spatial autour d'un axe.
 En informatique, le basculement est la capacité d'un équipement à utiliser automatiquement un chemin réseau alternatif ou en veille lors d'une panne.
 En géophysique, le basculement des pôles est la conséquence d'une inversion du champ magnétique terrestre, le pôle sud magnétique passant d'un voisinage du pôle nord géographique à un voisinage du pôle sud, ou inversement.
 Dans un système naturel, humain ou  comme dans une théorie qui en rend compte, un point de basculement est un seuil dans l'évolution du système au-delà duquel son état ou son fonctionnement change qualitativement. Souvent une évolution inverse ne conduit pas à un basculement inverse (un retour en arrière) ou bien le réalise pour un seuil différent (hystérésis).

Culture et société 
 Le basculement des eaux est un aqueduc souterrain sur l'île de La Réunion (France), constitué d'une série de canalisations traversant les cirques de Salazie et de Mafate.